Juszczak ist der Familienname folgender Personen:
 Piotr Juszczak (* 1988), polnischer Ruderer
 Włodzimierz Juszczak (* 1957), polnischer Ordensgeistlicher, ukrainisch griechisch-katholischer Bischof von Breslau-Koszalin